Schwarz steht für:

 Schwarz, Farbe, bzw. die Empfindung der „Abwesenheit von Farben“
 Schwarz (Familienname) – siehe dort für Etymologie, Varianten, Namensträger
 Schwarz (Roman), Fantasyroman von Stephen King
 Schwarz (Album), Studioalbum der Rockgruppe Böhse Onkelz
 schwarz, eine Spielpartei, die keinen Stich bekommt, siehe Schneider (Kartenspiel)
 Villa Schwarz, historische Villa in Leverkusen-Opladen

Orte:
 Schwarz (Calbe), Ortsteil der Stadt Calbe (Saale), Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Schwarz (Grebenau), Ortsteil der Stadt Grebenau, Vogelsbergkreis, Hessen
 Schwarz (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting, Bayern
 Schwarz (Mecklenburg), Gemeinde im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Schwarz (Tettenweis), Ortsteil der Gemeinde Tettenweis, Landkreis Passau, Bayern
 Schwarz (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwarz (Gemeinde Aigen im Ennstal), Siedlungsplatz der Gemeinde Aigen im Ennstal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Schwarz (Gemeinde Ebenthal), slowenisch Dvorec, Ortschaft der Gemeinde Ebenthal in Kärnten, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Schwarz (Gemeinde Obdach), Siedlungsplatz der Marktgemeinde Obdach, Bezirk Murtal, Steiermark

Gewässer:
 Schwarz (Chronbach), rechter Oberlauf des Chronbachs (zur Urnäsch) bis Jakobsbad, Bezirk Gonten, Kanton Appenzell Innerrhoden
 Schwarz (Jona), rechter Zufluss der Jona in Rüti, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich

Unternehmen:
 Schwarz-Gruppe, deutscher Konzern im Lebensmitteleinzelhandel
 Schwarz Pharma AG, deutsches Pharmaunternehmen
 Wilhelm Schwarz & Sohn, Orgelbauerwerkstatt aus Überlingen

Siehe auch:
 Schwarcz
 Schwartz
 Schwarze (Begriffsklärung)
 der Schwarze